Wolfenstein peut désigner :

Patronyme 
 Alfred Wolfenstein (1888-1945), poète allemand ;
 Eugene Victor Wolfenstein (1940-2010), théoricien social, psychanalyste et professeur de science politique à l'Université de Californie à Los Angeles (UCLA) ;
 Lincoln Wolfenstein (1923-), physicien américain, qui a participé à la découverte du mécanisme d'astrophysique appelé effet Mikheïev-Smirnov-Wolfenstein (ou MSK).

Toponyme 
 Wolfenstein, formation rocheuse en Bavière (Allemagne).

Jeu vidéo 
 Castle Wolfenstein, un jeu vidéo développé par Muse Software, sorti en 1981 ;
 Beyond Castle Wolfenstein, un jeu vidéo, suite du jeu de 1981, sorti en 1984 ;
 Wolfenstein  est une série de jeux vidéo complètement indépendante des deux premiers jeux publiés, comprenant :
Wolfenstein 3D, sorti en 1992 et développé par id Software ;
 Spear of Destiny, sorti en 1992 et développé par id Software ;
 Return to Castle Wolfenstein, sorti en 2001 et développé par id Software, Gray Matter Interactive et Nerve Software ;
 Wolfenstein: Enemy Territory, extension multijoueur sortie en 2003 et développée par Splash Damage ;
  Wolfenstein, sorti le  et développé par Raven Software ;
  Wolfenstein: The New Order, sorti le  et développé par MachineGames ;
 Wolfenstein: The Old Blood, développé par MachineGames et édité par Bethesda Softworks, sorti le  ;
 Wolfenstein II: The New Colossus, édité par Bethesda Softworks, sorti le .

Par ailleurs, le niveau secret 31 de Doom II: Hell on Earth, jeu vidéo sorti en 1994 et développé par id Software, est un clin d'œil à la série Wolfenstein du même développeur.